DF kan verwijzen naar:

Dansk Folkeparti
Federaal District (Brazilië)
Federaal District (Mexico)